Stara Synagoga w Wieliczce (przy ul. Wiejskiej)
 Synagoga w Wieliczce (przy ul. Klasno)
 Synagoga w Wieliczce (przy ul. Seraf)